Schönn ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schönn (1826–1897), österreichischer Historien- und Genremaler
 Ricka Schönn (1867–1936), österreichische Malerin